Razmérje je medsebojni odnos oziroma povezanost. 

Beseda razmerje se v splošnem pomenu uporablja za odnose med ljudmi (posamezniki, skupinami,organizacijami ipd.):
sorodstveno razmerje
ljubezensko razmerje
delovno razmerje
naročniško razmerje
pogodbeno razmerje

V znanosti se uporablja v naslednjih posebnih pomenih:

razmerje v matematiki je odnos med količinami (števili), poseben primer je zlato razmerje
kompresijsko razmerje v strojništvu